Марьино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена в 6 км к северо-западу от города Новосокольники, на берегу реки Рачица (приток Большого Удрая).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 81 человек.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Новосокольнической волости.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района